Джессалин Гилсиг (; 30 ноября 1971, Монреаль) — канадская киноактриса, известная по своим ролям в телесериалах «Бостонская школа», «Части тела» и «Хор», в котором она сыграла роль жены Уилла Шустера. Она также появилась в нескольких эпизодах «Полиция Нью-Йорка», «Побег» и «Герои», а также в некоторых других сериалах.

Биография 
Джессалин родилась в Монреале, провинция Квебек, в семье инженера Тоби Гилсига и Клэр, которая работала писателем и переводчиком. Она начала играть в возрасте 12 лет. Джессалин училась в средней школе для девочек, при Трафальгаре, в центре Монреаля. Затем она посещала Американский репертуарный театр Гарвардского университета и училась в Университете Макгилла в период с 1989 по 1993 год, закончив его со степенью бакалавра гуманитарных наук на курсе английского языка, в 1993 году. Она была замужем за продюсером Бобби Сэломоном (2005—2010), у них есть дочь Пенелопа, которая родилась 26 сентября 2006 года. Джесаллин имеет еврейские корни по линии отца, и у неё была традиционная еврейская свадьба.

Фильмография

Дополнительная литература 
 Rohan, Virginia. "Gilsig Goes 'Public' And Grapples With Racism." Chicago Tribune. 6 Feb 2001: 8.
 Stebbins, Sarah. "School Ties." InStyle. Summer 2005: 272-273.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Монреале
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Университета Макгилла
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Актрисы телевидения Канады